Johann Stecher ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph von Stecher (1706–1762), deutscher Verwaltungsjurist und preußischer Beamter
 Johann Gottfried Stecher (1718–1776), deutscher Bildhauer
 Johann Paul Stecher (1662–1737), deutscher Amtmann und Bergwerksfaktor